Данный список содержит все песни Pink Floyd:

 Колонка «Название» содержит название песни.
 В колонке «Автор(ы)» перечисляется, какой участник Pink Floyd написал песню.
 Колонка «Вокал(ы)» перечисляет, кто исполнил лид-вокал или 'N/A' в случае инструментальных композиций.
 Колонка «Альбом» перечисляет альбомы, на которых выпускалась данная композиция.
 Колонка «Год» перечисляет года, в которых была выпущена песня.
Если песня официально никогда не выпускалась, «Год» содержит год, когда песня была зарегистрирована.
 Колонка «Длительность» содержит продолжительность песни.

В этом списке в настоящее время содержится 161 песня.

Студийные записи

См. также 
 Дискография Pink Floyd

Песни Pink Floyd
Pink Floyd